Ле-Маріє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 40 км на північний схід від Нанта, 45 км на захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Ле-Маріє, Босс, Бо-ан-Мож, Бурнеф-ан-Мож, Ла-Шапель-Сен-Флоран, Ле-Меній-ан-Валле, Монжан-сюр-Луар, Ла-Поммре, Сен-Флоран-ле-В'єй, Сен-Лоран-де-ла-Плен i Сен-Лоран-дю-Мотте було об'єднано в новий муніципалітет Мож-сюр-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 390 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1073,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Маріє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Маріє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара